

Biologia
 Fibra collagene – componente del tessuto connettivo
Fibra reticolare – componente del tessuto connettivo
Fibra elastica – componente del tessuto connettivo
 Fibra o Neurofilamento – fibra nervosa
 Fibra muscolare – elemento caratteristico del tessuto muscolare

Matematica 
 Fibra – concetto della teoria degli insiemi

Persone 

 Fabri Fibra, o "Fibra" – rapper italiano

Altro
 Fibra tessile – l'insieme dei prodotti fibrosi che hanno la proprietà di unirsi, attraverso la filatura, in fili sottili, tenaci e flessibili.
 Fibra alimentare – l'insieme di sostanze non immediatamente digerite
 Fibra – particolare tipo di Thread di esecuzione
 Fibra ottica – sottile fibra trasparente, generalmente realizzata in vetro o plastica, per la trasmissione di luce
 Fibra – casa editrice croata
 Fibra – in botanica, componente del sclerenchima